Запесочье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Запесочье — деревня в Житковичском районе Гомельской области.

Россия 
 Запесочье — посёлок в Погарском районе Брянской области.